Сан-Бартоломе-де-Тирахана ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 333,13 км². Население — 53288 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

Муниципалитеты Лас-Пальмаса